Myrtaspis är ett släkte av insekter. Myrtaspis ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsköldlöss
Myrtaspis